Le Jihad islamique est le nom de divers groupes islamistes présents dans différents pays :
 le Jihad islamique palestinien
 le Jihad islamique égyptien 
 le 
 l'Organisation du Jihad islamique active durant la guerre du Liban
 le 
 l'  ouzbèke